Champions Hockey League 2014/2015 var den första säsongen av nystartade Champions Hockey League. Säsongen inleddes den 21 augusti 2014 och finalen spelades den 3 februari 2015. Finalen avgjordes i Coop Arena mellan två svenska klubbar där Luleå HF stod som segrare mot Frölunda HC.

Deltagande lag
Lagen kan kvalificerade sig i tre olika steg:
A-licens: De 26 klubbar som var med och grundade turneringen kommer att få en direktplats, förutsatt att de spelar i högsta ligan i respektive land.
B-licens: Grundseriesegraren och slutspelsvinnaren i de sex ursprungsligorna (Finland, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike) kommer att kvalificera sig. Om laget redan kvalat in genom A-licens går platsen till ett annat lag i ligan.
C-licens: Sex wild cards kommer att delas ut till lag som inte hör hemma i de sex ligorna nämnda ovan. Om det totala antalet deltagande lag fortfarande inte når upp till 40 kommer platser att delas ut till lag som spelar i de sex ursprungsligorna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Ranking av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Källor 
 2014–15 Champions Hockey League  på engelskspråkiga Wikipedia

Fotnoter

Externa länkar

2014 i Europa
2015 i Europa
2014/2015
Ishockeysäsongen 2014/2015